RAR est un format de fichier informatique propriétaire permettant la compression de données.

 RAR est un sigle signifiant :
 Courrier en recommandé avec accusé de réception, dans le domaine postal ;
  Réseau ambition réussite, dans le domaine scolaire, ayant pris la relève des ZEP;
  Rencontres d'Art Rupestre, dans le domaine Archéologie, organisées par le Centre National de Préhistoire, ministère de la culture et de la communication
 Restes à recouvrer, pour une somme restant due, au fisc notamment

 RAR est un code représentant :
 .
 .

 RAR est un acronyme pour : 
 retinoic acid receptor ou récepteur de la vitamine A ;
 Rock Against Racism ;
 Royal Australian Regiment, un régiment de l'armée australienne ;
 .

Code IATA des aéroports
Code OACI